Referendaris (juridisch) - een functie binnen de rechterlijke orde (België)
 Referendaris (Nederland) - een hogere (historische) ambtelijke functie in Nederland